Een verkeersweg:
 N116 (België)
 N116 (Frankrijk)
 N116a (Frankrijk)
 N116 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing